Eerste klasse (1901/1902) był 7. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 11 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Racing Bruksela.

Grupa flamandzka

Grupa walońska

Turniej finałowy

Baraż o mistrzostwo 
 27 kwietnia 1902:Racing Bruksela – Léopold Club Bruksela 4 – 3 (po dogrywce)

Zespół Racing Bruksela został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1901 w Europie
1901 w piłce nożnej
1902 w Belgii
1902 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii